De Rally van Catalonië 2009, formeel 45º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada, was de 45e editie van de Rally van Catalonië en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 465e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Tarragona.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cat
Rally van Catalonië